Sinfonia n. 11 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n.11 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 11 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič